«Город 44» () — польский художественный фильм 2014 года, военная драма. Премьера фильма состоялась 19 сентября 2014 года.

Сюжет 

В фильме история Варшавского восстания 1944 года показывается через судьбу молодого поляка Стефана Завадского. Начало восстания совпадает с первой любовью в его жизни.

Съёмки 
Подготовка к созданию фильма велась в течение 8 лет. Отбор актёров проходил с декабря 2012 года по март 2013 года. Создатели, желая набрать актёров ещё неизвестных публике, провели кастинги в Сувалках, Белостоке, Люблине, Вроцлаве, Кракове и Варшаве. Через прослушивания прошло почти семь тысяч человек. Съемки начались 11 мая 2013 года на улице  в Варшаве и закончились 21 августа 2013 года. До релиза в кинотеатрах 19 сентября 2014 года, фильм был показан 30 июля перед 15-тысячной аудиторией на Национальном стадионе. Всего в создании фильма участвовало около трёх тысяч статистов. Для исторических консультаций были приглашены непосредственные участники восстания.

В ролях

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Польши
Польские фильмы о Второй мировой войне
Военные фильмы Польши
Исторические фильмы Польши
Фильмы Польши 2014 года